Machine Fucking Head Live — второй концертный альбом американской грув-метал-группы Machine Head, выпущен 13 ноября 2012 года лейблом Roadrunner Records. Это последний релиз для Адама Дьюса в составе Machine Head, покинувшего группу 11 февраля 2013 года. Machine Fucking Head Live был записан на различных концертах во время летнего тура в 2012 году. Альбом был смикширован и сведён Роббом Флинном и Хуаном Уртегой.

В США за первую неделю было продано 3 000 копий альбома.

Запись и выпуск 
После выпуска своего седьмого студийного альбома, Unto the Locust, коллектив отправился в мировое турне. В поддержку пластинки группа отправилась в The Eighth Plague Tour с Bring Me the Horizon, DevilDriver, Suicide Silence, Darkest Hour и Rise To Remain. Тур, продлившийся чуть более месяца, завершился концертом в Сан-Франциско 18 февраля 2012 года.

В августе группа выступила вместо Lamb of God на Knotfest 17 и 18 августа, а также в роли хэдлайнеров на , на Bloodstock Open Air 11 августа, на Soundwave 25 февраля и 5 марта, и на Wacken Open Air 2 августа. Поскольку с момента выпуска первого концертного альбома в 2003 году коллектив записал три полноформатных диска, которые значительно отличались от предыдущих четырех, музыканты решили подготовить новый «живой» альбом, который бы включал в себя концертные исполнения песен с каждого из семи студийных альбомов Machine Head. При этом турне предшествовал конфликт между музыкантами, в ходе которого басист Адам Дьюс мог покинуть коллектив. В результате, альбом, по словам Робба Флинна, должен был стать стать «свидетельством того места, которое группа заняла в музыке за 18 лет» и укрепить атмосферу в коллективе.

1 октября 2012 года коллектив сообщил, что планирует выпустить концертный альбом в ноябре, с записями выступлений во время летнего тура в Северной Америке и Европе. Тогда же стал известен и трек-лист будущего релиза. Сведение и микширование материала осуществлялось Хуаном Уртегой и Роббом Флинном в сентябре, на Trident Studios, в , Калифорния.

В конце октября на сайте Roadrunner Records в свободном доступе были опубликованы концертные видео «Imperium» и «This Is The End». 13 ноября на лейбле Roadrunner Records состоялся релиз Machine Fucking Head Live. В дополнение к стандартному изданию, также была доступна и цифровая делюкс-версия, в состав которой вошли две демозаписи («Locust» и «This Is the End»), кавер на песню «Alan’s on Fire» группы Poison Idea и эксклюзивная композиция «My Misery». Кроме того, для тех слушателей, которые приобрели альбом через сайт лейбла Roadrunner, предоставлялся цифровой мини-альбом с демозаписями трех песен Unto The Locust и каверами на Black Sabbath, Discharge и Nirvana.

Отзывы 

Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков. Обозреватель AllMusic высоко отметил уровень «живого» звучания коллектива, так же отдельно похвалив разнообразие пластинки, в состав которой вошли песни почти с каждого альбома группы. При этом, он особенно выделил композиции «Imperium», «Davidian», «Ten Ton Hammer», «Old» и «Aesthetics of Hate». Рецензент сайта powermetal.de, Петер Кубашк (), охарактеризовал Machine Fucking Head Live, как «впечатляющее „живое“ приключение», подчеркнув, что даже некоторое несовершенство звука, делает этот альбом тяжелее студийных записей и создает подлинную атмосферу «треш-метал-концерта». Он также добавил, что для полноты впечатления релизу не хватает DVD-издания.

Дин Браун из PopMatters в своем обзоре отмечал, что Machine Fucking Head Live «полно охватывает всю дискографию группы», включая в себя «вечно невероятные» «Old» и «Davidian» (Burn My Eyes), хиты «Ten Ton Hammer» и «The Blood, the Sweat, the Tears» (The More Things Change... и The Burning Red), раскритикованный «Bulldozer» (Supercharger) и другие. При этом рецензент выделил композицию «Imperium», звучащую «особенно разрушительно», предваряя качественно новый уровень музыки Machine Head, сложившийся после альбома The Blackening 2007 года. К недостаткам Браун отнес сам формат концертного альбома, который не позволяет слушателю в полной мере воссоздать выступления группы, в отличие от DVD. Другим упущением, по его мнению, является разнородное звучание песен, связанное с тем, что альбом записывался на нескольких выступлениях, а не на одном шоу.

В год выпуска в США за первую неделю было продано 3 000 копий альбома, что позволило Machine Fucking Head Live занять 16 позицию в Bilboard Hard Rock Albums. Альбом достиг умеренного успеха в Европе, заняв 56-е место в чарте Австрии и 62-е в чарте Германии. Также релиз вошел в хит-парады Франции и Бельгии.

Список композиций

Участники записи 
Machine Head

 Робб Флинн — вокал, гитара, продюсирование
 Фил Деммел — гитара
 Ару Ластер — гитара
 Адам Дьюс — бас-гитара
 Дэйв Макклейн — ударные

 Технический персонал

 Хуан Ортега — продюсирование, мастеринг, микширование
 Крейг Портер — звукоинженер
 Брайан Бенсон — концертный техник
 Джош Бун — концертный техник по ударным
 Джеймс Дин Буз — дизайн обложки
 Антонио Дебернардис — мерчендайзинг
 Маркус Филтчер, Мартин Кеймс, Кристоф Люпак, Тайлер Бразер — освещение
 Хеннинг Гулли, Деннис Силиг, Скотт Киркиинг — фотографии

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Machine F**king Head Live! на AllMusic

Концертные альбомы 2012 года
Альбомы Machine Head